Никола́й Влади́мирович Литви́нов () — советский актёр, , народный артист РСФСР (1972). Один из ведущих советских мастеров радиовещания для детей.

Биография 
Родился  1907 года в городе Тифлисе (ныне — Тбилиси). Его мать — Евдокия Ивановна Атманаки, гречанка-эллинка, происходила из семьи греков, осевших в Крыму в середине XIX века; отец — Владимир Митрофанович Литвинов, родом был из кубанских казаков, проживавших в адыгейской станице.

Учился в ЦТЕТИС (впоследствии — ГИТИС) на курсе А. П. Петровского.

В период с 1926 по 1930 год работал актёром в Театре им. МГСПС, затем в Смоленском театре, где играл роли Жадова и Овода.

С 1933 по 1941 год — актёр Театра Ленсовета, а затем Студии Малого театра Московской драмы, Московского театра им. Ленинского комсомола. Исполнил небольшую роль в фильме «Пётр Первый» (1937 год).

С 1932 года стал работать на радио сначала как актёр, а в дальнейшем (с 1938 года) и как режиссёр, и особенно как актёр в радиовещании для детей. Был широко известен как «радиоволшебник» (фирменным заклинанием были слова «крибле, крабле, бумс!»)

Среди наиболее известных работ: «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1949 год, по сказке А. Н. Толстого, постановка Р. М. Иоффе), где Литвинов сыграл все роли — этим фактом можно проиллюстрировать многогранность таланта Литвинова; «Стойкий оловянный солдатик» (по сказке Андерсена); «Судьба барабанщика» и «Дальние страны» (по А. П. Гайдару); «История о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (по Н. В. Гоголю); «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец» и др. (по сказам Бажова) и т. д.

Поставил цикл радиоигры для детей «Угадайка», в которой сам принимал участие в качестве ведущего. За свою творческую жизнь Н. В. Литвинов поставил сотни радиоспектаклей и провёл тысячи радиопередач. В 1970-е и 1980-е годы успехом пользовалась передача «Радионяня», которая также создавалась под руководством Литвинова и с его участием. Знаменитая интонация артиста и обращение «Здравствуй, дружок! Хочешь, я расскажу тебе сказку?» стали «визитной карточкой» Литвинова.
Литвинов неоднократно принимал участие в озвучивании мультипликационных фильмов.

Последнюю радиозапись сделал 24 декабря 1987 года, а 27 декабря скончался.

Похоронен на Ваганьковском кладбище города Москвы на 37 участке.

Озвучивание мультфильмов 

  — Чужой голос — птица / рассказчик
  — Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях — 5-й и 7-й богатыри
  — Лесной концерт — кот (нет в титрах)
  — Гадкий утёнок — рассказчик
  — Миллион в мешке — рассказчик
  — Петя и волк — читает текст (нет в титрах)
  — Краса ненаглядная — рассказчик (нет в титрах)
  — Три зятя — рассказчик (нет в титрах)
  — Стрекоза и муравей — читает текст (нет в титрах)
  — Королева Зубная Щётка — рассказчик (нет в титрах)
  — Мистер Твистер — читает текст
  — Гордый кораблик — читает текст
  — Слонёнок — рассказчик
  — Козлёнок, который считал до десяти — рассказчик (нет в титрах)
  — Белая шкурка — рассказчик
  — В стране невыученных уроков — радиоприёмник
  — Солнечное зёрнышко — рассказчик
  — Весёлая карусель № 04. «Хомяк-молчун» — читает текст
  — Волшебные фонарики — рассказчик
  — Весёлая карусель № 06. «Путаница» — читает текст
  — Дюймовочка (Япония) — рассказчик (нет в титрах)
  — Всё дело в шляпе — рассказчик / Муми-папа
  — Лето в Муми-доле — рассказчик / Муми-папа
  — В Муми-дол приходит осень — рассказчик
  — Лапландские сказки — рассказчик

Озвучивание фильмов 
  — Чук и Гек — голос за кадром (нет в титрах)
  — Слёзы капали — рассказчик

Семья 
 Жена — Людмила (Неонила) Семеновна Маратова (14.11.1928—2008), Заслуженная артистка РСФСР (12.02.1985), преподаватель ГИТИСа (сценическая речь) и диктор Всесоюзного радио, с 1978 года — жена актёра Ростислава Плятта.
 Сын — скрипач, лауреат международных конкурсов, Владимир Николаевич Литвинов (1934—1976).
 Дочь — актриса, мастер художественного слова Наталия Николаевна Литвинова (1941—2012), Заслуженная артистка России.
 Внук — актёр, исполнитель более 140 аудиокниг, Иван Николаевич Литвинов (род. 1978).

Звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1956 год).
 Народный артист РСФСР (1972 год).

Примечания

Ссылки 
 Биография Николая Литвинова
 Биография и фото Николая Литвинова
 Сто лет со дня рождения Литвинова 
 «Просто он работал волшебником» (интервью с его дочерью Натальей Литвиновой)
 

Персоналии:Театр им. Ленсовета
Персоналии:Театр им. Моссовета
Персоналии:Смоленский драматический театр имени А. С. Грибоедова
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Мастера художественного слова
Радиоведущие СССР